

Architettura
 Garitta di vedetta – piccola costruzione in muratura atta a proteggere una sentinella a guardia delle mura esterne delle fortezze medievali
 Garitta ferroviaria – piccolo edificio atto a fornire riparo al deviatore di una stazione ferroviaria

Persone
  Serena Garitta  personaggio televisivo italiano